Saint-Sulpice-des-Landes puede referirse a: 

 Saint-Sulpice-des-Landes, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Saint-Sulpice-des-Landes, comuna francesa situada en Loira Atlántico.